El término químico hexanona se puede referir a cualquiera de estos tres compuestos orgánicos que contienen seis átomos de carbono y un grupo funcional cetona:
 Hexanonas lineales (2 isómeros):
 2-hexanona
 3-hexanona
 Hexanona cíclica: ciclohexanona